Der Schwimmwettkampf über 100 Meter Freistil der Männer bei den Olympischen Spielen 2004 in Athen wurde vom 17. bis 18. August ausgetragen. Der amtierende Olympiasieger Pieter van den Hoogenband aus den Niederlanden konnte seinen Titel verteidigen. Der Südafrikaner Roland Schoeman, belegte den Silberrang und der Ian Thorpe aus Australien gewann Bronze.

Rekorde 
Vor Beginn der Olympischen Spiele waren folgende Rekorde gültig.

Es wurden während des Wettkampfs keine neuen Rekorde aufgestellt.

Ergebnisse

Vorläufe 
Die sechzehn schnellsten Schwimmer aller Läufe qualifizierten Halbfinale,

Halbfinale

Halbfinale 1

Halbfinale 2

Finale

Weblinks 

 Ergebnisse

Freistil 100 m
Sportveranstaltung in Marousi